Растреллі (значення).

 Растреллі - прізвище дворянського роду з міста Флоренція, Тоскана.
 Растреллі - Карло Бартоломео Растреллі (1675 - 1744 ), відомий скульптор першої половини 18 століття, представник стилю бароко. Італієць за походженням, до мерті працював у Петербурзі. Автор першого російського кінного монументу, першого російського погруддя ( портрета європейського зразка), створеного з бронзи. Його син - архітектор Вартоломей Растреллі.

 Растреллі - Вартоломей Растреллі (1700 - 1771 ), Варфоломей Варфоломеєвич Растрелляєв - відомий російський архітектор, представник пізнього бароко і рококо.

 Растреллі - назва російського квартету віолончелістів, створеного у 2002 році. До його складу входять - 

 Кирило Кравцов,
 Михайло Дєгтярьов, 
 Кирило Тимофєєв,
 Сергій Драбкін. Квартет працює у Німеччині і грає музику від доби бароко до сучасної.

Багатозначні терміни
Італійські прізвища